A Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina – IOESC era o órgão responsável pelas publicações oficiais do Estado brasileiro de Santa Catarina. Incorporada à Secretaria de Estado da Administração em 2003 e, a partir de 2009, elevada à condição de Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina – DIOESC continua sua saga essencial ao governo e ao povo, cumprindo sua missão de dar publicidade aos atos e fatos administrativos dos
poderes constituídos e legitimá-los. Dar fé pública às matérias previstas por leis, decretos e instrumentos normativos. Prestar serviços gráficos aos órgãos integrantes da administração pública, além de aduzir as competências do Arquivo Público em preservar e divulgar o patrimônio documental do Estado.

História 

A IOESC foi criada em 5 de fevereiro de 1934, por meio do decreto nº 483, do então Interventor Federal, Coronel Aristiliano Ramos. Iniciou suas atividades subordinada diretamente à Secretaria dos Negócios de Interior e da Justiça, tendo como Diretor Geral o Senhor João Batista Pereira e tendo como sede o antigo prédio da Assembléia Legislativa, na rua Jerônimo Coelho, 15 Centro, Florianópolis, Santa Catarina.

A criação desse órgão visava centralizar a feitura das publicações oficiais e dos trabalhos gráficos destinados a repartições públicas estaduais. Tanto que o decreto que a instituiu estabelecia que tais documentos somente poderiam ser feitos em outros estabelecimentos caso o diretor da IOESC expressamente declarasse a impossibilidade material de executá-lo.

A partir de 2003, a IOESC - embora mantivesse seu caráter de ente jurídico autônomo - passou a ser vinculada à Secretaria de Estado da Administração, para efeito de supervisão, fiscalização e controle.

Em 2005, o governador do Estado Luiz Henrique da
Silveira iniciou a implantação do projeto de descentralização. Com a primeira reforma administrativa advinda com a lei complementar nº 284/2005, a Imprensa Oficial do Estado – IOESC, à época uma autarquia comandada por uma diretoria geral, foi transformada em Diretoria de Gestão de Atos Oficiais – DGAO, em que a Gerência de Publicações – GEPUB e a Gerência Industrial – GEIND respondiam pelas competências da extinta IOESC. Subordinada à Secretaria de Estado da Administração, à DGAO foi atribuída as atividades de competência da antiga IOESC, tendo incorporado todas as suas instalações, pessoal e maquinário.

Com a segunda reforma administrativa, regulamentada pela lei nº 381/2007, a então DGAO incorporou as competências do Arquivo Público do Estado por meio da Gerência de Recuperação Documental – GERED e da Gerência de Gestão Documental – GEDOC, passando a ser denominada Diretoria de Gestão Documental – DGED, igualmente subordinada à Secretaria de Estado da Administração. 

E, por força da lei complementar nº 468/2009, que alterou o inciso XII, do art. 30, da lei complementar nº 381, a DGED foi  transformada em Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina – DIOESC, também subordinada à Secretaria de Estado da Administração, dessa forma resgatando a identidade da Imprensa Oficial do Estado, contemplando em sua nomenclatura a Editora de Santa Catarina, que veio respaldar o Programa “Cem Cópias Sem Custo”, objeto da lei nº 15.019/2009, que visa o fomento da atividade literária. 

Por fim, com data prevista para encerrar as atividades, em 31 de Dezembro de 2017, a DIOESC fecha as portas do Parque Gráfico, cessando seus serviços ao Governo de Santa Catarina. Ficam apenas abertas as atividades do Arquivo Publico do Estado e a Publicação do Diário Oficial Online.

Diretores 

 João Batista da Costa Pereira (Diretor): 1934-1952
 Celso Silveira de Souza (Diretor): 1952-1954
 Paulo Henrique Blasi (Diretor): 1954-1958
 Waldir Grisard (Diretor): 1958-1959
 Jorge Krautz Carneiro (Diretor): 1959-1961
 Paulo Stuart Wright (Diretor): 1961
 Gustavo Neves (Diretor): 1961
 Orivaldo Lisboa (Diretor): 1961-1962
 Carlos Alberto Silveira Lenzi (Diretor): 1962
 Orion Augusto Platt (Diretor): 1963
 Honorato Tomelin (Diretor): 1964-1965
 Salomão da Silva Mattos (Diretor): 1965-1972
 Lauro Pacheco dos Reis (Diretor): 1972-1975
 Nelson Amin (Diretor Geral): 1975
 João Bayer Neto (Diretor Presidente): 1975-1980
 Márcio da Costa Ramos (Diretor Presidente): 1980-1986
 Francisco José Batistoti (Diretor Geral): 1986-1987
 Ivo Luiz Knoll (Diretor Geral): 1987-1989
 Nery Clito Vieira (Presidente): 1989
 Leodi Bernardino Covatti (Presidente): 1990-1991
 Vitor Mario Zanetti (Diretor Geral): 1991-1994
 Luiz Eugênio de Carvalho Uriarte (Diretor Geral): 1994
 Nery Clito Vieira (Presidente): 1995-1998
 Eduardo de Souza Heinig (Diretor Geral): 1999-2002
 Carlos Antônio da Silva (Diretor Geral): 2003-2004;
 Marcos Luiz Vieira (Secretário da SEA – transição autarquia/DGAO): 2004-2005;
 Eliane Ondina Wengartner (Diretora DGAO): 2005;
 Cesar Torres Albernaz (Diretor DGAO): 2005-2007;
 Maria Teresinha Debatin (Diretora – transição DGAO/DGED/DIOESC): 2007-2011;
 Valdenir Krüger (Diretor): 2011-2013;
 Dejair Vicente Pinto (Diretor): 2013;
 João Cláudio Bruza Sá (Diretor): 2013-2015;
 Maurício Fernandes Pereira (Diretor): 2015.

Ligações externas 

Diretoria da Imprensa Oficial e Editora do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração

Governo de Santa Catarina
Imprensas Oficiais do Brasil